Godfrey kan som auktorsförkortning betyda:

 Edward John Godfrey
 Frank Kempson Godfrey
 Robert Kenneth Godfrey
 Charles Cartlidge Godfrey

Robotskapade auktorsförkortningar